Garci Fernández puede referirse a:
a Garci o García Fernández, conde castellano del siglo X.
a Garcí Fernández, médico español del siglo XV.
a varios condes de Castañeda y marqueses de Aguilar de Campoo llamados Garci Fernández Manrique.